Pixie  steht für
Pixie, Fabelwesen in der englischen Mythologie
 Pixie (Comic), Comicfigur
 Pixie, Originaltitel von Pixie – Mit ihr ist nicht zu spaßen, Kriminalkomödie von Barnaby Thompson aus dem Jahr 2020
Personen
 Pixie (Fotograf), US-Fotograf

Weiteres
 Pixie (Frisur)

Siehe auch
 Pixies 
Pixi